Jean-Sébastien Aubin (né le  à Montréal au Canada) est un gardien de but professionnel de hockey sur glace.

Carrière en club
Aubin a commencé à jouer en ligue mineure dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec comme tant d'autres gardiens de buts québécois. Il a joué pour trois équipes différentes, mais essentiellement avec l'équipe des Faucons de Sherbrooke.

En 1995 il est choisi par les Penguins de Pittsburgh au repêchage d'entrée dans la LNH 1995 au troisième tour ( au total) mais ne joue pas tout de suite avec la franchise de la Ligue nationale de hockey. Il signe son premier contrat professionnel au début de la saison 1997-1998 avec le club de Dayton : les Bombers de Dayton puis passe en cours de saison dans la Ligue américaine de hockey avec la franchise de Syracuse Crunch et dès le début de la saison 1998-1999 il participe à des matchs de la LNH.

Il a joué des matchs pour les Penguins pendant six saisons tout en partageant son temps avec la franchise réserve des Penguins : les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton.

Pendant le lock-out 2004-2005, il joue en LAH pour l'équipe réserve de Toronto : les Maple Leafs de Saint-Jean. Le  il joue son premier match avec les Maple Leafs de Toronto, réalisant 36 arrêts (victoire 4 buts à 3). Pour son troisième match avec la nouvelle franchise, il réalise un blanchissage contre les Sabres de Buffalo au cours d'une victoire 7 à 0.

Le , les Maple Leafs signent avec Aubin un nouveau contrat d'une saison.

Alors que les Maples Leaf ne font pas les séries de la saison 2006-2007, Jean-Sébastien devient joueur autonome sans compensation. Il signe au mois d'août avec les Kings de Los Angeles.

Le , il se voit être échangé par les Kings aux Ducks d'Anaheim en retour d'un choix de septième ronde.

Depuis 2009, Aubin poursuit sa carrière dans la DEL avec le DEG Metro Stars.

Le , il signe en Ligue Magnus chez les Ducs d'Angers

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1993-1994 || Montréal-Bourassa ||  || 27 || 14 || 13 || 0 ||  || 96 || 3,74 || || 1 || || 4 || 1 || 3 || 222 || 19 || 5,14 || || 0 || 
|-
| 1994-1995 || Faucons de Sherbrooke || LHJMQ || 27 || 13 || 10 || 1 ||  || 73 || 3,40 || 88,8 || 1 || 4 || 3 || 1 || 2 || 185 || 11 || 3,57 || 89,1 || 0 || 0
|-
| 1995-1996 || Faucons de Sherbrooke || LHJMQ || 40 || 18 || 14 || 2 ||  || 127 || 3,56 || 88,7 || 0 || 6 || 4 || 1 || 3 || 223 || 23 || 5,55 || 85,0 || 0 || 0
|-
|rowspan="3"| 1996-1997 || Faucons de Sherbrooke || LHJMQ || 4 || 3 || 1 || 0 || 249 || 8 || 1,93 || 93,4 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| Wildcats de Moncton || LHJMQ || 22 || 9 || 12 || 0 ||  || 67 || 3,21 || 92,2 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| Titan de Laval || LHJMQ || 11 || 2 || 6 || 1 || 532 || 41 || 4,62 || 89,9 || 0 || 0 || 2 || 0 || 2 || 128 || 10 || 4,70 || 87,2 || 0 || 0
|-
| 1997-1998 || Crunch de Syracuse || LAH || 8 || 2 || 4 || 1 || 380 || 26 || 4,10 || 85,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Bombers de Dayton || ECHL || 21 || 15 || 2 || 2 ||  || 59 || 3,01 || 91,1 || 1 || 0 || 3 || 1 || 1 || 142 || 4 || 1,69 || || 0 || 0
|-
| 1998-1999 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 17 || 4 || 3 || 6 || 756 || 28 || 2,22 || 90,8 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Blades de Kansas City || LIH || 13 || 5 || 7 || 1 || 751 || 41 || 3,28 || 90,0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 51 || 23 || 21 || 3 ||  || 120 || 2,58 || 91,4 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 11 || 2 || 8 || 0 || 538 || 39 || 4,35 || 87,0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 36 || 20 || 14 || 1 ||  || 107 || 3,13 || 89,0 || 0 || 4 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2001-2002 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 21 || 3 || 12 || 1 ||  || 65 || 3,56 || 87,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 21 || 6 || 13 || 0 ||  || 59 || 3,13 || 90,0 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Penguins de Wilkes-Barre Scranton || LAH || 16 || 18 || 6 || 1 || 919 || 29 || 1,89 || 93,7 || 3 || 2 || 6 || 3 || 3 || 356 || 12 || 2,02 || 93,0 || 0 || 0
|-
| 2003-2004 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 22 || 7 || 9 || 0 ||  || 53 || 2,98 || 90,8 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Penguins de Wilkes-Barre Scranton || LAH || 13 || 4 || 5 || 2 || 670 || 31 || 2,78 || 90,1 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH || 23 || 12 || 9 || 0 ||  || 64 || 2,87 || 92,1 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 47 || 1 || 1,27 || 95,7 || 0 || 0
|-
| 2005-2006 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 11 || 9 || 0 || 2 || 677 || 25 || 2,22 || 92,4 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Marlies de Toronto || LAH || 46 || 18 || 19 || 2 ||  || 126 || 3,03 || 89,9 || 2 || 6 || 5 || 1 || 4 || 359 || 17 || 2,84 || 91,7 || 0 || 2
|-
| 2006-2007 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 20 || 3 || 5 || 2 || 804 || 46 || 3,43 || 87,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || Kings de Los Angeles || LNH || 19 || 5 || 7 || 1 || 828 || 44 || 3,19 || 88,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"| 2007-2008 || Monarchs de Manchester || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 9 || 4 || 27,69 || 42,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| Pirates de Portland || LAH || 11 || 6 || 4 || 0 || 645 || 18 || 1,67 || 93,8 || 3 || 0 || 12 || 9 || 3 || 757 || 29 || 2,30 || 91,9 || 0 || 4
|-
| 2008-2009 || Phantoms de Philadelphie || LAH || 23 || 10 || 10 || 1 ||  || 70 || 3,36 || 90,0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 58 || 1 || 1,03 || 96,7 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || DEG Metro Stars || DEL || 54 || 23 || 20 || 2 ||  || 130 || 2,45 || 92,2 || 2 || 6 || 3 || 0 || 3 || 174 || 11 || 3,78 || 85,5 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || DEG Metro Stars || DEL || 48 || 29 || 16 || 4 ||  || 128 || 2,80 || 90,0 || 4 || 2 || 9 || 5 || 4 || 533 || 25 || 2,82 || 91,4 || 1 || 0
|-
| 2011-2012 || DEG Metro Stars || DEL || 16 || 2 || 11 || 0 || 832 || 50 || 3,60 || 88,0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 2 || 129 || 9 || 4,19 || 87,0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || HC Pustertal-Val Pusteria || Serie A || 30 || 23 || 5 || 1 ||  || 57 || 1,98 || 92,6 || 1 || 2 || 10 || 4 || 6 || 598 || 30 || 3,01 || 89,8 || 1 || 0
|-
| 2013-2014 || HC Pustertal-Val Pusteria || Elite A || 34 || 20 || 13 || 0 ||  || 79 || 2,42 || 93,3 || 4 || 2 || 16 || 11 || 5 || 975 || 34 || 2,09 || 94,7 || 1 || 0
|-
| 2014-2015 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 22 || 12 || 4 || 4 ||  || 51 || 2,37 || 92,4 || 2 || - || 10 || 6 || 4 || 577 || 23 || 2,39 || 91,8 || 1 || -

| 218 || 80 || 83 || 26 ||  || 547 || 2,93 || 90,0 || 7 || 10 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Transaction en carrière
 1995, repêché par les Penguins de Pittsburgh ( de l'équipe,  au total).
 , signe un contrat à titre de joueur à l'essai avec les Maple Leafs de Saint-Jean de la Ligue américaine de hockey.
 , signe à titre d'agent libre avec les Maple Leafs de Toronto.
 , signe à titre d'agent libre avec les Kings de Los Angeles.
 , échangé par les Kings aux Ducks d'Anaheim en retour d'un choix de septième ronde au repêchage de 2008.

Notes et références 

Naissance en juillet 1977
Naissance à Montréal
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Faucons de Sherbrooke
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur du Titan de Laval
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Bombers de Dayton
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Blades de Kansas City
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur du HC Val Pusteria
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur québécois de hockey sur glace
Gagnant du trophée Jean-Ferrand